«Аэропорт» — название действующих и будущих станций метрополитена:

 «Аэропорт» — станция на линии Аэропорт-экспресс в Гонконге.
 «Аэропорт» — станция на Красной линии Кливлендского метрополитена.
 «Аэропорт» — станция на Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
 «Аэропорт» — проектируемая метро на будущей Подольско-Вигуровской линии Киевского метрополитена.
 «Аэропорт» — строящаяся станция Нур-Султанского лёгкого метрополитена.